Bidart o Bidarte puede hacer referencia a:

Personas con apellido Bidart 
 Adolfo Gelsi Bidart (1918-1998), abogado y profesor uruguayo especializado en Derecho procesal y Derecho agrario.
 Andrés Etchebarne Bidart (1889-1931), pintor uruguayo.
 Beba Bidart o Eliane René Schianni Bidart (1924-1994), cantante de tango, actriz y bailarina argentina.
 Julio Bidart (1894-1936), futbolista mexicano.
 Germán Bidart Campos (1927-2004), abogado, profesor, doctor, jurista y pensador argentino.
 Philippe Bidart (1953-), militante histórico y uno de los fundadores de la organización armada revolucionaria vasca Iparretarrak.

Geografía, lugares 
 Bidart, localidad francesa perteneciente al cantón de San Juan de Luz, integrado en el departamento de los Pirineos Atlánticos, a su vez parte de la región de Aquitania.